Osoby o tym nazwisku:
 Kunisada Utagawa – japoński malarz
 Kuniyoshi Utagawa – japoński malarz
 Toyokuni Utagawa – japoński malarz